Винус и Серена Уильямс — победительницы турнира.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Третий раунд)
  Квета Пешке /  Лиза Реймонд (Третий раунд)
  Алёна Бондаренко /  Катерина Бондаренко (Первый раунд)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббс (Третий раунд)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Третий раунд)
  Мария Кириленко /  Флавия Пеннетта (Третий раунд, отказ от участия в турнире)
  Чжуан Цзяжун /  Сунь Тяньтянь (Первый раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Финал)
  Винус Уильямс /  Серена Уильямс (Титул)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
  Кейси Деллакква /  Франческа Скьявоне (Полуфинал)
  Виктория Азаренка /  Вера Звонарёва (Третий раунд, отказ от участия в турнире)
  Сорана Кырстя /  Моника Никулеску (Второй раунд)
  Татьяна Пучек /  Анастасия Родионова (Второй раунд)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые